Мерку́ла — (, ) село в Очамчирском районе Абхазии/Грузии. Расположено к северу от райцентра Очамчира в равнинной полосе на побережье Чёрного моря. С севера и запада примыкает к Очамчире. Абхазские власти обычно используют название Маркула в качестве официального. В административном отношении село представляет собой административный центр Маркульской сельской администрации (), в прошлом Меркульский сельсовет. Через территорию села проходит основное шоссе Абхазии.

Границы 
На севере Меркула граничит с селом Моква; на востоке — с Баслаху; на юге — с городом Очамчира; на западе — по реке Моква с селом Араду.

История 
В XIX веке Меркула входила в состав Моквинской сельской общины. В советское время вплоть до второй половины XX века Меркула была разделена между Моквинским и Арадусским сельсоветами.

В сталинский период Меркула стала одним из центров вселения мегрельских крестьян из Западной Грузии. Таким образом к началу 1990-х годов численность грузинского населения Меркулы превосходило численность абхазского населения. В время грузино-абхазской войны село контролировалось грузинской стороной, абхазы в этот период покинули населённый пункт. С установление абхазскими войсками контроля над Меркулой грузинское население покинуло село. Значительная часть абхазов вернулась в Меркулу, остальные осели в других частях Абхазии, в основном, в Сухуме.

 Колхоз
В советское время в селе действовал колхоз «Меркула» Очемчирского района (до 1950-х годов — колхоз имени Берия). В этом колхозе трудились Герои Социалистического Труда председатель колхоза Тарас Никифорович Кокоскерия, труженики колхоза бригадир Рамшух Пуманович Миквабия, звеньевые Леван Котатович Зарандия, Хухута Зосович Зарандия, Владимир Сатович Квеквескири, Гиджи Иванович Миквабия и Эстат Самсонович Миквабия.

 Историческое деление
Село Меркула исторически подразделяется на 5 посёлков (абх. аҳабла):
 Ахы-Уаа
 Джукмур
 Лахаш
 Маркула Агдарра
 Хапаю

Население 
Население Меркульского сельсовета по данным переписи 1989 года составляло 4281 человек, по данным переписи 2011 года население сельской администрации Маркула (Меркула) составило 1539 человек, в основном абхазы.

По данным переписи населения 1886 года в селении Меркула проживало православных христиан — 401 человека, мусульман суннитов −63. По сословному делению в Меркуле имелось 27 дворян и 436 крестьян. Князей, представителей православного духовенства и «городских» сословий в Меркуле не проживало.

Интересные факты 
В районе села издревле были карьеры, где добывался так называемый «меркульский камень», использовавшийся как для изготовления поделок утилитарного значения, так и в строительстве (облицовка Моквского собора и др.)

Использованная литература 
 1. Кварчия В. Е. Историческая и современная топонимия Абхазии (Историко-этимологическое исследование). — Сухум: Дом печати, 2006—328 с.
 2. Кәарҷиа В.Е. Аҧсны атопонимика. — Аҟәа: 2002. — 686 д. (абх.)

Примечания 

Населённые пункты Абхазии